Țăranu este un nume de persoană din România și Republica Moldova. Reprezentanți:
 Cornel Țăranu (* 1934, Cluj), un compozitor și dirijor român
 Ion Țăranu (* 1938), un luptător român
 Sanda Țăranu (* 1939)
 Anatol Țăranu (* 1951), un istoric, comentator politic și politician din Republica Moldova
 Cătălin Țăranu (* 1973, Gura Humorului), un jucător profesionist de go
 Mariana S. Țăranu (* 1976, Cimișeni), un istoric din Republica Moldova
 Ruslan Țăranu, chitarist și compozitor din Republica Moldova

Vezi și 
 Țăran
 Ocnița-Țărani, Orhei, un sat din cadrul comunei Zorile din raionul Orhei, Republica Moldova
 Țărani ai statului (), o clasă socială specială din secolul al XVIII-lea

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale